Bantariella är ett släkte av mossdjur. Bantariella ingår i familjen Mimosellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Mossdjur
Bantariella